El AEK Atenas B ( ; Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως; Athlitikí Énosis Konstadinoupόleos, Unión Atlética de Constantinopla) es un equipo de fútbol de Grecia que juega en la Segunda Superliga de Grecia, la segunda división nacional.

Historia 
Fue fundado en el año 2021 en el suburbio de Nea Filadelfia en la capital Atenas como el equipo filial del AEK Atenas FC.

El equipo no es elegible para jugar en la Superliga de Grecia ni puede jugar la Copa de Grecia.

Jugadores

Equipo 2021/22

Referencias

Enlaces externos 
 
Academia del AEK Atenas 

AEK Atenas FC
Equipos de la Segunda Superliga de Grecia
Equipos de fútbol fundados en 2021
Equipos de fútbol filiales de Grecia
Deporte en Atenas
Grecia en 2021